Tukzār är en distriktshuvudort i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Sar-e Pol, i den norra delen av landet,  kilometer nordväst om huvudstaden Kabul. Tukzār ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Tukzār är platt åt nordost, men åt sydväst är den kuperad. Terrängen runt Tukzār sluttar norrut. Den högsta punkten i närheten är Kōh-e Qashqah,  meter över havet,  kilometer söder om Tukzār. Närmaste större samhälle är Sang-e Chārak,  kilometer söder om Tukzār.

Trakten runt Tukzār består i huvudsak av gräsmarker. Runt Tukzār är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Sar-e Pol (provins)